Sparsholt (Hampshire), een plaats in het Engelse graafschap Hampshire
 Sparsholt (Oxfordshire), een plaats in het Engelse graafschap Oxfordshire